

Geografia 
 Lurago d'Erba – comune italiano in provincia di Como
 Lurago Marinone – comune italiano in provincia di Como

Altro 
Lurago – famiglia di architetti e capimastri comaschi, attivi in Boemia nel XVII secolo e nel XVIII secolo.
 Rocco Lurago (1501-1590) – architetto
 Carlo Lurago (1615-1684) – architetto
 Francesco Lurago (?-1691) – capomastro
 Martin Lurago (1671-1738) – capomastro
 Anselmo Martino Lurago (1702-1765) – architetto

Pagine correlate 
Luraghi
Loraghi